ARA Buenos Aires  — назва низки бойових кораблів ВМС Аргентини, названих  на честь столиці Аргентини міста Буенос-Айрес.

 ARA Buenos Aires (1896) — бронепалубний крейсер. На службі протягом 1896-1932 років. Розібраний у 1935 році
 ARA Buenos Aires (D-6) — ескадрений міноносець типу «Буенос-Айрес». На службі протягом 1938-1971 років.

Назви військових кораблів Аргентини